Фло́риан Пи́тиш (; 4 ноября 1943, Бухарест, Румыния — 5 августа 2007, там же) — румынский актёр, театральный режиссёр, исполнитель фолк-музыки, радиопродюсер.

Биография 
Обучался в Колледже имени Георгия Лазаря в Бухаресте. В 1968 году окончил театральный институт. Как молодой актёр был принят на работу в один из лучших театров Бухареста — Театр Будандра (), где работал с такими режиссёрами, как Андрей Щербан, Ливиу Чулей, Александру Тоцилеску. В начале 70-х он учился в Париже у известного мима Марселя Марсо.

В 1992 году стал одним из основателей группы .

В 1998 году он стал директором румынской радиостанции Tineret, известной как .

Будучи поклонником Боба Дилана, он мастерски перевел и адаптировал некоторые его песни: «A Hard Rain’s a-Gonna Fall», «Death Is Not the End», «Don’t Think Twice, It’s All Right», «Mr. Tambourine Man», «Rainy Day Women #12 & 35», «She Belongs to Me», «Silvio».

Флориан Питиш вёл активный образ жизни, и он любил как своё поколение, так и молодёжь. Яркой чертой его образа были длинные волосы, его неофициальная манера одеваться и его привычка курить сигареты без фильтра марки «Карпаты». Его ценили в равной степени за его очень специфический голос, в качестве певца на сцене, и голоса за кадром в телевизионных программах. У него было много различных неофициальных званий, таких, как «пророк поколения джинсов» и «самый красивый голос румынского театра».

Большую известность ему принесла роль попугая (ставшая культовой) в румыно-советско-французском детском музыкальном фильме «Мама» (1976).

30 июля 2007 года Питиш был доставлен в тяжёлом состоянии в институт онкологии в Бухаресте, где скончался неделю спустя. Похоронен в Бухаресте на кладбище Беллу.

Роли в театре 
 Люцилий — «Юлий Цезарь», Уильям Шекспир, режиссёр Щербан, Андрей, 1968
 Флинс — «Макбет», Уильям Шекспир, режиссёр Ливиу Чулей, 1968
 Аурель — «Конец света Виктора Ефтимиу», режиссёр Зое Ангел-Станка, 1968
 Camille — «Блоха в ухе» Жорж Фейдо, режиссёр Эмиль Мандрик, 1969
 Коллин — «Голоса травы» Капоте, Трумен, режиссёр Крин Тедореску, 1970
 Джереми — «Love for Love» Конгрив Уильям, режиссёр Эмиль Мандрик, 1970
 Арлекин — «The Liar» Гольдони, Карло, режиссёр Сандра Ману, 1971
 Валентин — «Валентин и Валентина» Алексей Арбузов, режиссёр Адриан Георгиеску, 1972
 Фесте — Двенадцатая ночь, Уильям Шекспир, режиссёр Ливиу Чулей, 1973
 Граф d’Aubigny — «Елизавета I», Пол Фостер, режиссёр Ливиу Чулей, 1974
 Алешка — «На дне» Максим Горький, режиссёр Ливиу Чулей, 1975
 Траян — «Вальс Титаника» Тюдор Машеску, режиссёр Тома Караджиу, 1975
 Эдмонд — Долгий день уходит в ночь, Юджин О’Нил режиссёр Ливиу Чулей, 1976
 Король Раду Красивый — «Облако» Марина Сореску, режиссёр Дан Мику, 1977

 Ариель — «Буря» Уильям Шекспир, режиссёр Ливиу Чулей, 1978
 Леонард Бразиль — «City Sugar» Стивен Поляков, режиссёр Флориан Питтис, 1980
 Патрицио — «Испытание юноши Андриана Дохотару», режиссёр Петр Попеску, 1980
 Король Людовик XIV — «Кабала святош» Михаил Булгаков, режиссёр Александру Тоцилеску, 1982
 Г-н Лояль — «Тартюф, или Обманщик» Мольер, режиссёр Александру Тоцилеску, 1982
 Лаэрт — «Гамлет» Уильям Шекспир, режиссёр Александру Тоцилеску, 1985
 Теодор — «Собака на сене» Лопе де Вега, режиссёр Флориан Питтис, 1988
 Филинт — «Мизантроп» Мольер, режиссёр Валерий Мойсеску, 1989
 Др. Фрэнк Брайант — «Воспитание Риты» Ульям Рассел, режиссёр Флориан Питтис, 1989
 Моритимер Бривстер — «Мышьяк и старые кружева» Джозеф Кесселринг, режиссёр Григорий Гонта, 1991
 Sonnenstich — «Весеннее пробуждение» Фрэнк Ведэкинд, режиссёр Ливиу Чулей, 1991
 Тиресиас — «Антигона» Софокл, режиссёр Александру Тоцилеску, 1993
 Джек — «В саду» Эдвард Олби, режиссёр Тудор Мараску, 1997

Режиссёрская работа 
 Перед лицом мира (с Мирчи Винтила), 1979
 City Sugar — Стивена Полякова, 1980
 Собака на сене — Лопе де Вега, 1988
 Чёрное и Белое — Кита Уотерхауса и Уиллиса Холла, 1997
 Воспитание Риты Вилли Рассела, 1989
 Poezia muzicii tinere — 1981
 Песня о себе — музыкальное шоу на стихи Уолта Уитмена, 1985

Фильмография 
  — Вероника возвращается — Сверчок
  — Мама — Попугай

Примечания

Ссылки 

 http://www.florianpittis.ro/  - домашняя страница

Актёры театра Румынии
Похороненные на кладбище Беллу
Умершие от рака